Victor García de Gomar (Barcelona, 1975), gestor cultural català.
 Víctor García de la Concha (Villaviciosa, 1934), filòleg espanyol
 Víctor García Hoz (Campillo de Aranda, 1911–Madrid, 1998), pedagog espanyol
 Víctor García San Inocencio (Santurce, 1958), advocat i polític portoriqueny
 Víctor García Tur (Barcelona, 1981), escriptor i dissenyador gràfic català

Altres:
 Víctor Garcia i Tomàs (Castelló de la Plana, 1979), polític valencià
 Víctor Manuel García Estévez (Miranda de Ebro, 1981), ciclista espanyol
 Víctor Manuel García Rodríguez (Trubia, 1959), futbolista i entrenador espanyol